

Verkeer en vervoer 
 Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij – de eerste spoorwegmaatschappij van Nederland
 Hollandse Stoomboot Maatschappij
 Horsham Airport – een vliegveld in Australië, met IATA-code HSM

Informatietechnologie 
 Hardware security module - Beveiligde hardware waar gevoelig (sleutel)materiaal in opgeslagen wordt en die cryptografische handelingen kan verrichten.

Entertainment 
 High School Musical – een tv-film over een musical
 High School Musical (album) – een soundtrackalbum van de film
 High School Musical (musical) – een Nederlandse theaterversie van de film
 High School Musical 2
 High School Musical 2 (album)
 High School Musical 3: Senior Year
 High School Musical 3: Senior Year (album)